O nome Convento de Nossa Senhora da Assunção pode designar os seguintes conventos:

Em Portugal
 Convento dos Lóios (Arraiolos) ou Convento de Nossa Senhora da Assunção, Arraiolos, distrito de Évora.
 Convento de Nossa Senhora da Assunção (Faro), Sé (Faro), Faro, distrito de Faro.

com nome composto:
 Convento de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa ou Convento de São Bernardo, Carregal, Sernancelhe, distrito de Viseu.

Ver também
 Igreja de Nossa Senhora da Assunção, uma desambiguação
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, uma desambiguação

Desambiguação